Traktat adrianopolski (1547) –
 Traktat adrianopolski (1568) –
 Pokój adrianopolski (1713) –
 Traktat adrianopolski (1829) –

Zobacz też